Gary Dee ist der Name folgender Personen:

* Gary Dee, Künstlername von Gary D. (1963–2016), deutscher DJ
 Gary Dee (Radiomoderator) (eigentlich Gary David Gilbert; 1935–1995), US-amerikanischer Radiomoderator